Lee Seung-Yeoul (Bucheon, 6 de março de 1989) é um futebolista profissional sul-coreano, atualmente joga Gamba Osaka.

Carreira 
Lee Seung-Yeoul integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Seoul‎
Futebolistas do Gamba Osaka
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol